Material d'oficina: Grapa, gafa metàl·lica
 Anatomia: Grapa (anatomia), part de la pota d'alguns animals
 Grapa i mortasa: una tècnica de fixació de dues peces de fusta

 Gustau Vila i Berguedà (Sabadell, 1894 - Carabanchel, 1955), dibuixant i empresari sabadellenc